98-я гонка 500 миль Индианаполиса прошла 25 мая 2014 года на овальной трассе Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка стала главным событием серии Verizon IndyCar в 2014 году. Тони Канаан выступал в гонке действующим чемпионом Инди 500.

Эд Карпентер выиграл второй подряд поул-позишн, а триумфатором гонки стал Райан Хантер-Рей — первая победа американского гонщика с 2006 года. Обладатель второго места, бразилец Элио Кастроневес, отстал от победителя всего на 0,06 секунды — второй по плотности финиш в истории гонки. Средняя скорость составила 186,563 миль/ч (300,244 км/ч), что является вторым в истории результатом средней скорости гонки.

Тренировки перед гонкой начались 11 мая, на следующий день после Гран-при Индианаполиса, который выиграл француз Симон Пажно.

Перед гонкой 
В сентябре 2013 года началось обсуждение возможности использования дорожной трассы внутри овального кольца Индианаполис Мотор Спидвей для проведения Гран-при. В октябре 2013 было принято решение о проведении дебютного Гран-при Индианаполиса 10 мая 2014 года, в преддверии главного события сезона — Инди 500.

Джим Нейборс исполнил песню «Back Home Again in Indiana» в 35-й и последний раз. 25 марта 83-летний Нейборс объявил о том, что больше не будет исполнять известную композицию перед Инди 500, объяснив это сложностью перелётов в Индиану из его места проживания на Гавайских островах.

Расписание

Участники 
''

В гонке приняли участие шесть предыдущих победителей, включая двух, которые последний раз принимали участие в Инди 500 больше десяти лет назад (Хуан Пабло Монтойя в 2000 году и Жак Вильнёв в 1995). Победитель Инди 500 1996 Бадди Лазье второй год подряд принимал участие в гонке в команде Lazier Partners Racing.

Трёхкратный победитель Инди 500 и четырёхкратный чемпион серии IndyCar Дарио Франкитти, объявивший о завершении гоночной карьеры после аварии в 2013 году, был назван водителем пейс-кара.

Курт Буш, чемпион серии NASCAR-2004 принял участие в гонке в команде Andretti Autosport. Впервые с 2004 года гонщик принимал участие в гонках Инди 500 и NASCAR Coca-Cola 600 в один день. Также Буш стал первым участником 500 миль Индианаполиса после завоевания чемпионства в серии NASCAR.

Впервые в истории Инди 500 в гонке приняли участие чемпионы Формулы-1, IndyCar и NASCAR.

Изменения в правилах 
Представлен новый формат квалификации. Теперь она проводится в два дня (суббота и воскресенье за неделю до гонки), а обладатель поул-позиции определяется во второй день. Квалификация проводится по следующему принципу:
 Первый день (17 мая, суббота):
 Все заявленные машины пытаются квалифицироваться в гонку. Квалификация продолжается с 11:00 до 17:50, и быстрейшие 33 машины получают путёвку на стартовое поле. Гонщики, показавшие первые девять времён, в воскресенье определяют обладателя поула и распределяют 2-9 места на стартовой решётке. Гонщики, показавшие 10-33 времена, в воскресенье определяют стартовые позиции с 10 по 33 места.
 Второй день (18 мая, воскресенье):
 С 10:15 машины, занявшие в субботу 10-33 места проводят квалификационную попытку, которая и определяет положение пилота на стартовой позиции.
 С 14:00 быстрейшая девятка субботы определяет свои стартовые позиции.

Все двигатели обязаны иметь двойной турбонаддув.

Отменены штрафы для пилотов за несанкционированную смену двигателей; в предыдущие годы штраф за замену двигателя в Индианаполисе отбывался на следующем Гран-при сезона. Начиная с 2014 года, штраф представляет собой снятие очков в зачёте производителей двигателей. Однако, если команда или пилот преднамеренно выводят двигатель из строя, пилот будет стартовать последним.

Начиная с 2014 года, пилоты получают двойные очки за гонку (наравне с Гран-при Поконо и Гран-при Фонтаны).

Освежающий тест и тест ориентации новичков

Освежающий тест — 29 апреля, вторник 

Активность на Индианаполис Мотор Спидвей началась с освежающего теста. В нём приняли участие новичок Курт Буш и победитель Инди 500 1995 Жак Вильнёв.

 Погода:

Тест ориентации новичков — 5 мая, понедельник 

Семь пилотов приняли участие в тесте, который содержит три части (10 кругов со средней скоростью 200—205 миль/ч, 15 кругов со средней скоростью 205—210 миль/ч, 15 кругов со средней скоростью больше 210 миль/ч). Шесть пилотов преодолели все три части, Сэйдж Кэрэм не принимал участие в третьей части из-за механических проблем. Пилоты преодолели 622 круга без инцидентов. Курт Буш, ранее принимавший участие в освежающем тесте, преодолел 180 кругов и принял участие в тренировке пит-стопов.

 Погода: , в основном солнечно

Тренировки

11 мая, воскресенье — первый день тренировок 

В первый день тренировок лидировала команда Penske, а Уилл Пауэр стал лидером, преодолев свой быстрейший круг со скоростью 223,057 мили/ч (358,975 км/ч). Элио Кастроневес преодолел наибольшее количество кругов (82). 24 пилота проехали 731 круг без происшествий.

Джеймса Хинчклиффа в команде Andretti Autosport заменял Эрнесто Висо. Днём ранее Хинчклифф получил сотрясение мозга после того, как ему в шлем попали обломки другого болида во время Гран-при Индианаполиса.

 Погода: , в основном пасмурно

12 мая, понедельник — тренировка 

Райан Хантер-Рей стал первым пилотом, преодолевшим круг со средней скоростью 225 миль/ч. Во время «счастливого часа», последнего часа тренировок в данный день, Хантер-Рей проехал круг со скоростью 225,025 миль/ч (362,143 км/ч). 30 пилотов преодолели 2286 кругов без серьёзных инцидентов. На машине Эда Карпентера возникли механические проблемы, в 16:48 его болид начал дымится на трассе, что вызвало появление жёлтых флагов.

 Погода: , в основном пасмурно

13 мая, вторник — тренировка 

30 пилотов преодолели 1024 круга во время тренировки во вторник. Из-за грозы сессия завершилась досрочно, приблизительно в 14:00. Эрнесто Висо, заменявший травмированного Джеймса Хинчклиффа, лидировал в тренировке, опередив партнёра по команде Andretti Autosport Курта Буша. Хуан Пабло Монтойя, показавший третью скорость, завершил тренировку после того, как его машина остановилась в четвёртом повороте из-за механических проблем.

 Погода: , гроза

14 мая, среда — тренировка 

Из-за осадков сессия началась лишь в 17:00 и продлилась менее полутора часов из-за вновь начавшегося дождя. 29 пилотов успели преодолеть 1044 круга. Через час после начала сессии, машину Джека Хоуксворта развернуло в третьем повороте и он врезался в наружную стену. Эта авария стала первой за все тренировки. Симон Пажно, победитель Гран-при Индианаполиса, показал лучшую скорость дня. Впервые за тренировку пилот проехал круг со средней скоростью более 226 миль/ч.

 Погода: , дождь

15 мая, четверг — тренировка 

15 мая получилось самым продуктивным днём: 34 пилота проехали 2516 кругов. В финальный час Элио Кастроневес преодолел круг со средней скоростью более 227 миль/ч. Три пилота, Джеймс Дэвисон, Бадди Лазье и Джеймс Хинчклифф, проехали свои первые круги по трассе. На машинах Эрнесто Висо и Пиппы Манн возникли проблемы с двигателем, а Михаил Алёшин остановился на трассе с возгоранием двигателя.

 Погода: , пасмурно

16 мая, пятница — Тренировка «Быстрая пятница» 

В этот день дождь позволил провести пилотам лишь 19 минут на трассе. Эд Карпентер показал лучшую скорость всех тренировок, преодолев круг со средней скоростью 230,522 миль/ч (370,989 км/ч). Шесть разных пилотов показали лучшие скорости за шесть дней тренировок.

 Погода: , дождь

Квалификация

17 мая, суббота — первый день 
Эд Карпентер показал лучшую скорость во время субботней части квалификации, возглавив список из девяти пилотов, которые в воскресенье борются за поул-позишн.

 Погода: , частично пасмурно

18 мая, воскресенье — второй день 
Сначала определялся порядок старта для тех, кто в субботу занял 10-33 места, а затем быстрейшая девятка определяла 1-9 места на стартовой решётке.

В первой сессии лучшим стал Хуан Пабло Монтойя, который получил право стартовать десятым. Во второй части Эд Карпентер показал быстрейшую среднюю скорость четырёх кругов с 2003 года, 231,067 миля/ч (371,866 км/ч), и стал одиннадцатым пилотом, выигравшим две квалификации Инди 500 подряд. Средняя скорость всех 33-х пилотов, 229,382 миль/ч (369,155 км/м), стала рекордной в истории Инди 500.

Тренировка после квалификации и Carb Day

19 мая, понедельник — тренировка после квалификации 

33 квалифицировавшихся в гонку машины приняли участие в тренировке, которая продлилась с 12:00 до 17:00. Пилоты преодолели 2329 кругов, быстрейшим стал Джозеф Ньюгарден. Курт Буш завершил сессию досрочно, разбив свою машину на выходе из второго поворота.

 Погода: , частично солнечно

23 мая, пятница — Carb Day 
Все 33 пилота приняли участие в последней, часовой, тренировке. Партнёры по команде Chip Ganassi Racing, Тони Канаан и Скотт Диксон, показали две лучшие средние скорости. Единственный инцидент случился с новичком, Сэйджем Кэрэмом, который столкнулся со стеной на выходе из четвёртого поворота.

 Погода:

23 мая, пятница — соревнование пит-стопов 
В традиционном соревновании пит-стопов команда механиков Скотта Диксона из Chip Ganassi Racing взяла верх над командой Dreyer & Reinbold-Kingdom Racing (пилот Сэйдж Кэрэм).

Стартовая решётка 
(R) = новичок Инди 500; (W) = Победитель Инди 500

Гонка

Старт 
День выдался безоблачным, и гонка прошла без дождя. Мэри Халман Джордж и Джим Нейборс вместе дали знаменитую команду заводить моторы.

Джеймс Хинчклифф захватил лидерство в первом повороте, Райан Бриско сумел отловить машину на выходе из второго поворота и избежал контакта со стеной.

Хинчклифф лидировал первые девять кругов, обладатель поул-позиции, Эд Карпентер, захватил лидерство на десятом круге. В отличие от гонки предыдущего года, частых смен лидера на первых кругах не происходило.

Первая половина 
Гонка проходила под зелёным флагом первые 149 кругов — наибольшее количество кругов без жёлтых флагов с 1976 года, когда начался подсчёт статистических рекордов. Гонка также установила рекорд по наибольшему количеству кругов со старта без жёлтого флага. Современный рекорд принадлежал гонке 2000 года и равнялся 66 кругам. По некоторым данным, в 1954 году первые 110 кругов прошли без жёлтого флага.

Позиции пилотов менялись после пит-стопов под зелёными флагами, и всего два пилота выбыли из гонки в первой её части: Грэм Рэйхал сошёл на 44-м круге после электрических проблем, привёдших к остановке двигателя, а Бадди Лазье остановился из-за проблем со сцеплением, после того как он вышел на 7-е место в общем списке пилотов, преодолевших наибольшее количество кругов/миль на Инди 500.

На 66-м круге Тони Канаан потерял шансы выиграть вторую гонку подряд — на его машине закончилось топливо, но он добрался до своего пит-столла и провёл длительный 43-секундный пит-стоп. Бразильцу снова пришлось заезжать на пит-лейн семью кругами позднее для починки стартёра. Механики работали над его машиной в течение 18 кругов.

Вторая половина 
Первый жёлтый флаг появился на 149-м круге, когда Чарли Кимбэлл разбил свою машину. Лидеры побывали на пит-стопах, зелёный флаг появился на 158-м круге. Десятью кругами спустя Скотт Диксон разбил свой болид в четвёртом повороте, вызвав вторые жёлтые флаги по ходу гонки. Авария новозеландца завершила его серию из 1733 подряд кругов на Инди 500, которая началась на старте гонки в 2006 году.

После зелёного флага гонщикам оставалось преодолеть 25 кругов. Первая пятёрка к тому моменту выглядела следующим образом: Райан Хантер-Рей — Эд Карпентер — Таунсенд Белл — Джеймс Хинчклифф — Элио Кастроневес.

На рестарте Хантер-Рей сохранил лидерство. Позади него Карпентер и Белл колесо-в-колесо подходили к первому повороту. В этот момент Хинчклифф занял внутреннюю сторону трассы и три машины бок о бок вошли в первый поворот. Хинчклифф задел Карпентера, и оба болида вылетели в стену на выходе из первого поворота. После гонки Карпентер назвал попытку обгона Хинчклиффом «» и добавил, что «».

Рестарт состоялся на 180-м круге, лидирование быстро сменилось между Марко Андретти и Элио Кастроневесом, но затем вновь вернулось к Райану Хантеру-Рею.

Красный флаг 
На 191-м круге Таунсенд Белл попал в аварию на выходе из второго поворота, вызвав появление красных флагов за девять кругов до конца из-за значительного количества обломков на трассе. Остановка гонки вызвала некоторые споры, но многие сочли это верным решением, чтобы не завершать гонку под жёлтыми флагами. Восемь из предыдущих двенадцати Инди 500 завершались под жёлтыми флагами либо из-за аварии незадолго до финиша, либо из-за дождя.

Финиш 
Гонщики преодолели два круга под жёлтыми флагами, после рестарта до финиша оставалось 6 кругов. Тройка лидеров к этому моменту: Райан Хантер-Рей — Элио Кастроневес — Марко Андретти.

За пять кругов до финиша Кастроневес вышел в лидеры, совершив обгон перед первым поворотом. В третьем повороте Андретти предпринял неудачную попытку выйти на второе место.

На 196-м круге Кастроневес сохранил лидерство, но Хантер-Рей и Андретти вплотную приблизились к нему. На задней прямой, перед третьим поворотом, Хантер-Рей «нырнул» внутрь к белой линии и снова вышел в лидеры.

За два круга до конца на стартовой прямой Кастроневес снаружи обогнал Хантера-Рея и захватил лидерство перед первым поворотом. В конце круга Хантер-Рей вернул себе первую позицию. Бразилец не прекращал попытки атаковать американца, но последний сохранил лидерство и выиграл гонку с преимуществом в 0,06 секунды. Этот финиш стал вторым по плотности, уступив только гонке 1992 года.

Классификация

Статистика 
 Смен лидера: 34 среди 11 пилотов

Примечания

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Май 2014 года
Моторные виды спорта
2014